«Девушка моего лучшего друга» может означать:

 Девушка моего лучшего друга — американский фильм 2008 года.
 My Best Friend’s Girl () — песня (1978) группы The Cars.

См. также
  — французский фильм 1983 года.
  — филиппинский фильм 2008 года.
 Лучший друг